Halbreim ist in der Verslehre:

 Oberbegriff für unreine Reime und Assonanzen
 ein Doppelreim mit nur einer Hebung (vokalischer Halbreim)